Pardessus (frz. par-dessus „darüber (hinweg)“) kann sich beziehen auf:

 Pardessus de viole, eine Form der Diskantviole, siehe Viola da gamba#Pardessus de viole
 in der Damenmode des 19. Jahrhunderts eine Mantelform, siehe Pardessus (Mode)
 Jean Marie Pardessus (1772–1853), französischer Jurist